Апертура 2006 () — первая половина 77-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Дополнительный матч за чемпионство

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 2006/07 на rsssf.com

2006
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2006 году